Bréau peut se référer à:

 Bréau, commune de Seine-et-Marne.
 Bréau-et-Salagosse, ancienne commune du Gard
 Bréau-Mars, une commune nouvelle du Gard créée en 2019;

Voir aussi 
 Bréau, un quartier du sud de Fontainebleau, Seine-et-Marne.
 Château de bréau, château sur la commune de Bréau, Seine-et-Marne.
 Château du bréau, ancien château, commune de Villiers-en-Bière, Seine-et-Marne.
 le Bréau, hameau de la commune de Reuil-en-Brie (et son château), Seine-et-Marne.

Homonymie de toponyme